Die Schwestern ist Titel:
Die Schwestern, Ballade von Annette von Droste-Hülshoff (ca. 1841)
Die Schwestern, Drama von Hugo von Hofmannsthal (1897)
Die Schwestern, Novellensammlung von Jakob Wassermann (1906)
Die Schwestern, deutscher Titel einer Kurzgeschichte von James Joyce aus dem Zyklus Dubliner (James Joyce) (1914)
Filmtitel:
Die Schwestern (1957)
Die Schwestern (2009)
Die Schwestern (2018)
Siehe auch:
 Die Schwestern Brontë
 Die Schwestern des Bösen
 Die Schwestern oder Casanova in Spa
 Die Schwestern und der Fremde
 Die Schwestern von Gion